Măzărachi (Mazarachi, Mazaraki, Măzărache, Mazarache):
 Colina Măzărachi
 Vasile Măzărachi
 Biserică
 Biserica Măzărachi, o biserică din Chișinău

Nume de familie românești